Alex James Dyer, né le  à Täby en Suède, est un footballeur anglais, international montserratien. Il évolue au poste de milieu défensif au Wealdstone FC.

Carrière 

Alex Dyer est sélectionné pour la première fois en sélection du Montserrat en , pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international montserratien
Footballeur britannique
Joueur du Northampton Town FC
Joueur du Wealdstone FC
Joueur du Welling United FC
Joueur du Östersunds FK
Joueur de l'IF Elfsborg
Joueur du Lillestrøm SK
Joueur de l'Al Tadamon Farwaniya
Naissance en juin 1990
Naissance à Täby